Mamanguape kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mamanguape (ort), Paraíba, 
 Mamanguape (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar